

Osvajači kupa

Odličja po državama 
Po stanju nakon muškog svjetskog kupa 2014.

Vidi još 
svjetski kup u hokeju na travi za žene

Svjetska prvenstva u hokeju na travi